Manolache ist der Familienname folgender Personen:
 Aurel Manolache (1931–2010), rumänischer Komponist und Theaterdirektor
 Cicerone Manolache (* 1936), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Laura Manolache (* 1959), rumänische Autorin, Lektorin, Herausgeberin, Musikwissenschaftlerin und Komponistin

Manolache bezeichnet:
 Manolache (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov (Rumänien)